Генри Ричардсон:Ричардсон, Генри Хендел (наст. имя Этель Флоренс Линдсей Ричардсон; 1870–1946) — австралийская писательница, автор романа «Морис Гест», послужившего основой сценария фильма «Рапсодия»
 Ричардсон, Генри Барбер (1889–1963) — американский стрелок из лука.
 Ричардсон, Генри Гобсон (1838–1886) — американский архитектор и созданный им стиль Richardson Romanesque.